Логарифм
 Лог-файл